Birger Ljungberg kan syfta på:

 Birger Ljungberg (1884–1967), norsk försvarsminister  
 Birger Ljungberg (verksam 1905), svensk häcklöpare